MDMA — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием таблетированной формы э́кстази.

Также MDMA может означать:

В музыке

Исполнители 
 «MDMA» — музыкальная группа, созданная в 2017 году, которая специализируется на пародиях и кавер-версиях.
 «MDMA» — брутал-дэт-метал группа.

Песни 
 «MDMA» — песня из альбома Дельфина «Звезда» 2004 года.
 «MDMA» — песня из альбома 2018 года «» немецкого рэпера  и австрийского рэпера Raf Camora.

В кинематографе 
 «», известный также под названиями «Cardinal X» или «Angie X», — криминальный фильм 2017 года режиссёра Энджи Ван.

См. также 
 MDMA в культуре
 MDNA
 MDA
 Экстази (значения)

Примечания